Solet annuere, meist Solet annuere sedes, ist eine geläufige Arenga in Papsturkunden, die für Bestätigungen benutzt wird. Damit werden unter anderen folgende  Litterae bezeichnet:
 Solet annuere 1223 von Papst Honorius III.
 Solet annuere 1253 von Papst Innozenz IV.

Einzelnachweise 

Diplomatik